Division III i fotboll 1929/1930 bestod av åtta grupper. De åtta gruppvinnarna var: IK Brage, Djurgårdens IF, Örebro SK, Mariehofs IF, Motala AIF, Kalmar AIK, Landala IF, BK Drott. Fetmarkerade gick vidare till division II efter kvalspel.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra Mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenska

Sydsvenska

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning

1929 i Sverige
1930 i Sverige
1929/1930
Fotbollssäsongen 1929/1930